Flycatcher steht für:
 Flycatcher (Radar), niederländisches Radarsystem
 Fairey Flycatcher, britisches Flugzeugmodell